Darnley peut désigner :

Patronyme 

 Henry Stuart (Lord Darnley)
 John Stuart de Darnley
 
 Edward Bligh ( comte de Darnley)
 John Bligh ( comte de Darnley)
 John Bligh ( comte de Darnley
 Edward Bligh ( comte de Darnley)
 John Bligh ( comte de Darnley)
 Edward Bligh ( comte de Darnley)
 Ivo Bligh ( comte de Darnley)

Toponyme

Canada
 Darnley localité sur l'Île-du-Prince-Édouard.

, zone du sud-ouest de Glasgow, en Écosse

Voir aussi 
 :Catégorie:Maison Stuart de Darnley